Volvo Cars Open 2018 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на открытых кортах с грунтовым покрытием.

В 2018 году соревнования прошли в 46-й раз. Турнир относился к премьер категории, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 2 по 8 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Дарья Касаткина
 пары —  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова

Общая информация 
В одиночном турнире сыграли две представительницы топ-10 мирового рейтинга. Возглавила посев Каролин Гарсия (№ 7 в мире на тот момент). Француженка в третьем раунде проиграла № 14 посева Ализе Корне. Второй номер посева Петра Квитова (№ 9 в мире) уступила соотечественнице Кристине Плишковой во втором раунде. Прошлогодняя чемпионка Дарья Касаткина защищала титул под третьем номером посева, однако на этот раз дошла до четвертьфинала, в котором проиграла пятому номеру посева Юлии Гёргес. Немецкая теннисистка после этой победы смогла выиграть ещё один матч и сыграть в финале. В решающий момент она проиграла матч за титул № 12 посева Кики Бертенс. Бертенс стала первой представительницей Нидерландов, кому удалось победить на местном турнире в одиночном разряде.

В парном турнире главный приз завоевали Алла Кудрявцева и Катарина Среботник, обыгравшие в финале третьих номеров посева Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес. Для Среботник победа на местном турнире оказалась второй в карьере (до этого она выиграла в 2008 году в паре с Ай Сугиямой). Прошлогодние чемпионки Маттек-Сандс и Луция Шафаржова не защищали свой титул, однако Маттек-Сандс выступила на турнире в паре с Андреей Сестини Главачковой в качестве второго номера посева. Их дуэт проиграл в 1/4 финала.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

1 Рейтинг на 19 Марта 2018.

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Бетани Маттек-Сандс
  Сара Эррани
Теннисистки, победившие в квалификации (Q):
  Фанни Столлар
  Франческа Ди Лоренцо
  Сильвия Солер-Эспиноса
  Кэролайн Доулхайд
  Георгина Гарсия Перес
  Вера Лапко
  Клер Лю
  Марина Заневская
Теннисистка, «лаки лузер» (LL):
  Даяна Ястремская

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кики Бертенс обыграла  Юлию Гёргес со счётом 6-2, 6-1.
 Бертенс выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гёргес сыграла 2-й одиночный финал и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификационный турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Парный турнир 
  Алла Кудрявцева /  Катарина Среботник обыграли  Андрею Клепач /  Марию Хосе Мартинес Санчес со счётом 6-3, 6-3.
 Кудрявцева выиграла 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Среботник выиграла 1-й парный титул в сезоне и 38-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Volvo Cars Open
 WTA Тур 2018
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Апрель 2018 года
2018